Senators de Washington est le nom de plusieurs équipes sportives basées à Washington, DC :
Senators de Washington (NFL), étaient une franchise de football américain de la NFL (National Football League) basée à Washington en 1921.
Senators de Washington (1891-1899), était une équipe de baseball du 
Senators de Washington (1901-1960), était une équipe de baseball de la Ligue américaine évoluant à Washington entre 1901 et 1960, avant de partir pour Minneapolis en 1961, devenant ainsi les Twins du Minnesota.
Senators de Washington (1961-1971), était une autre équipe de baseball de la Ligue américaine évoluant à Washington entre 1961 et 1971 puis devint les Rangers du Texas en 1972.